Daniel Oberkofler (né le  à Graz en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé aux Graz 99ers, il débute en senior dans le championnat d'Autriche en 2005. Un an plus tard, il rejoint l'EHC Linz. L'équipe remporte le titre en 2012.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde en 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006|| Graz 99ers|| EBEL|| 30|| 0|| 1|| 1|| 0|| 1|| || || || 
|-
|2005-2006|| Kapfenberger SV || Nationalliga || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Graz 99ers|| EBEL || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| EHC Liwest Linz|| EBEL || 37|| 1|| 3|| 4|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2006-2007|| Steyr/Linz || Oberliga || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| EHC Liwest Linz|| EBEL || 52|| 4|| 7|| 11|| 20|| 11|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| EHC Liwest Linz|| EBEL || 54|| 2|| 9|| 11|| 20|| 10|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2009-2010|| EHC Liwest Linz|| EBEL || 47|| 4|| 7|| 11|| 28|| 17|| 1|| 8|| 9|| 2
|-
| 2010-2011|| EHC Liwest Linz|| EBEL || 53|| 14|| 23|| 37|| 36|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2011-2012|| EHC Liwest Linz|| EBEL || 47|| 5|| 12|| 17|| 16|| 17|| 5|| 4|| 9|| 6
|-
|2012-2013 || EHC Liwest Linz || EBEL || 52|| 8|| 13|| 21|| 39|| 12|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
|2013-2014 || EHC Liwest Linz || EBEL || 54|| 7|| 18|| 25|| 16|| 8|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2014-2015 || EHC Liwest Linz || EBEL || 39|| 5|| 11|| 16|| 16|| 12|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2015-2016 || EHC Liwest Linz || EBEL || 52|| 4|| 7|| 11|| 22|| 12|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
|2016-2017 || EHC Liwest Linz || EBEL || 50|| 9|| 8|| 17|| 8|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
|2017-2018 || Graz 99ers || EBEL ||51 ||16 ||11 ||27 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Graz 99ers || EBEL || 53|| 15|| 24|| 39|| 20|| 10|| 4|| 6|| 10|| 4
|-
|2019-2020 || Graz 99ers || EBEL ||43 || 16 || 22 || 38 || 14 || 3 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
|2020-2021 || Graz 99ers || EBEL ||13 || 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Graz 99ers || EBEL ||  ||

Notes et références 

Naissance en juillet 1988
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du Graz 99ers
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur de roller in line hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace